Miejscowości w Polsce
 Kobylany-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Kobylany-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Kobylany w woj. lubelskim w pow. bialskim, w gminie Terespol